El Cayo Norman o Cayo Little Stirrup (en inglés: Coco Cay o Little Stirrup Cay) es una de las Islas Berry, un conjunto de cayos y pequeñas islas que se encuentran aproximadamente a 55 kilómetros al norte de Nassau en las Islas Bahamas. La isla posee menos de un kilómetro de ancho de este a oeste y tiene menos de 183 metros de norte a sur. El extremo este es el centro de actividades de ocio con playas al frente de una cuenca coral donde los manatíes, las rayas, y numerosos peces se pueden observar.

Véase también 
 Océano Atlántico
 Antillas

Referencias 

Archipiélagos e islas de Bahamas